ABX peut faire référence à :
  ;
  ;
 Barrick Gold, une entreprise canadienne d'extraction d'or ;
 test ABX, une méthode de test en double aveugle fréquemment utilisée dans les tests de codec audios.